Петрозаво́дск-Пассажи́рский (, ) — железнодорожная станция Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги, находящаяся в городе Петрозаводске, столице Республики Карелия. К станции относятся вокзал и локомотивное депо.

Пассажирская станция 
Современный железнодорожный вокзал с семнадцатиметровым шпилем был открыт в марте 1955 года. Станция состоит из пяти путей. Имеются три пассажирских платформы: одна боковая и две островных. Выход на первую платформу осуществляется со второго этажа вокзала, а также по лестнице с привокзальной площади (площади Гагарина), на вторую — с первого этажа вокзала через пешеходный тоннель, на третью — через «северный переезд» с первой платформы. Отдельно стоящее здание кассового зала находится на первой платформе. Через станционные пути проходит пешеходный мост.

На станции установлен паровоз-памятник Эр−738-47 (построен в 1935 году), до 1987 года проработавший на Петрозаводском отделении, а в годы войны водивший поезда в блокадный Ленинград.

Реконструкция
«Федеральной целевой программой развития Карелии до 2020 года» предусмотрена реконструкция вокзального комплекса — модернизация здания вокзала, билетно-багажного центра, первой платформы, пешеходного тоннеля и обустройство двух досмотровых павильонов. Реконструкцию, начавшуюся в 2018 году, планировалось завершить в третьем квартале 2019 года, объём финансирования проекта реконструкции — около 800 миллионов рублей. Однако, все работы на объекте, сроки окончания которых неоднократно переносились, были завершены к концу 2020 года. В результаре реконструкции, при проведении которой особое внимание уделялось сохранению исторического облика вокзального комплекса, все функциональные зоны адаптированы для маломобильных пассажиров, вокзал оснащён оборудованием для слабослышащих посетителей, имеет специальные таблички и указатели для пассажиров с нарушениями зрения. Вместо демонтированного старого пешеходного моста 1959 года постройки установлен новый крытый мост со стеклянными фасадами и разделением на два независимых пассажиропотока, оборудованный пандусами и лифтами.

Здание вокзала 
Памятник архитектуры. Построен в 1953-55 годах по проекту архитектора В. П. Ципулина в традициях позднего неоклассицизма. Даёт композиционное начало проспекту Ленина, являющемуся главной функциональной осью центра города, и доминирует в ансамбле площади Гагарина. Здание представляет собой целостную симметрично-осевую композицию (длина корпуса 82 м). Расположено под углом по отношению к путям станции.

Размещение железнодорожного вокзала на перепаде рельефа при значительной разнице в уровнях привокзальной площади и перрона позволило уйти от недостатков, присущих анфиладному приёму планировки, разделить по уровням зону операционных помещений и зону ожидания. Ядро железнодорожного вокзала — двусветный зал, связанный на первом этаже с билетными кассами, служебными помещениями, тоннелем, ведущим к платформам; на втором этаже — с рестораном и залом ожидания. Перекрытие второго этажа опирается на архитрав колонн, располагающихся у ограждения балкона.

Главное в композиции — центральный трехэтажный объём с монументальным четырёхколонным заглубленным портиком. Круглый бельведер над ним завершён восьмигранной башенкой, увенчанной шпилем. Центральный ризалит представляет собой своеобразный портал — ворота города, а боковые ризалиты напоминают кордегардии — караульные помещения, характерные для оформления въездов в города эпохи классицизма 18-19 веков. Здание богато декорировано лепниной и имеет развитый коринфский ордер. В 1979 году близ вокзала построен багажно-кассовый центр (архитектор Э. В. Воскресенский), имеющий главный вход со стороны перрона.

Пассажирское движение

Перевозчики, направления и расписание

Ускоренное движение

Грузовая станция 

Грузовая станция имеет двадцать путей. Имеются ответвления к петрозаводской ТЭЦ и к локомотивному депо «Петрозаводск», а также — Промышленный парк (Промпарк) и парк ТЭЦ.

Галерея

Примечания

Комментарии

Источники

Литература 
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 1: А — Й. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2007. С. 330—400 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0123-0 (т. 1)

Ссылки 
 
 
 Яндекс.Расписания 
 Лучшая железнодорожная станция России в 2012 году 
 Вокзал на главной улице

Железнодорожные станции по алфавиту
Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Сталинская архитектура в России
Железнодорожный транспорт Петрозаводска